Daniel Vallejos (1981-), joueur costaricien de football ;
 Roque Vallejos (1943-2006), poète, psychiatre et essayiste paraguayen ;
 Rubén Vallejos (1967-), joueur et entraîneur chilien de football ; 
 Tomas Vallejos Cinalli (1984-), joueur argentin de rugby à XV.

Voir aussi